Карипидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карипидис, Савас (род. 1979) — греческий гандболист. Выступает в греческом клубе Филипиос Вериас.
 Карипидис, Яннис (род. 1952) — координатор Центра исследования и развития греческой культуры стран Причерноморья «Маври Таласса».

См. также 
 Карибидис, Демис (Демьян Иванович Карибов; род. 1982) — российский шоумен, юморист, актёр, сценарист и продюсер.